Noemi – nome proprio di persona italiano femminile
Noemi – personaggio biblico
Noemi – cantante italiana
Noemi – EP dell'omonima cantante italiana
Calzificio NO.E.MI. – industria tessile italiana attiva fra il 1925 ed il 1974